HGF kan syfta på:

 Hgf – Hyresgästföreningen
 HGF – ett slutet gymnasieförbund vid Härnösands gymnasium, se Härnösands Gymnasii-Förbund
 HGF – en idrottsförening i Höganäs, se Höganäs gymnastikförening